Muhammad Faris Petra ibni Sultan Ismail Petra, né le  à Kota Bharu, est sultan de l'État de Kelantan depuis le  sous le nom de Muhammad V. Il a également été roi de Malaisie du  au , date de son abdication.

Biographie 
Fils aîné du sultan de Kelantan, Ismail Petra, petit-fils de Yahya Petra, sultan de Kelantan (1960-1979) et roi de Malaisie (1975-1979), il est titré prince héritier le  avant d'être investi au cours d'une cérémonie officielle le . Le , il succède à son père, déclaré dans l'incapacité de gouverner à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le prince Muhammad Faris Petra monte sur le trône de Kelantan sous le nom de Muhammad V.

Le , il devient vice-roi de Malaisie. Le , il est élu nouveau roi de Malaisie par le Conseil royal et prend ses fonctions le  suivant.

Il abdique le  après avoir épousé secrètement , ancienne Miss Moscou en 2015. Ils divorcent en 2019.

Ascendance

Notes et références 

Roi de Malaisie au XXIe siècle
Kelantan
Naissance en octobre 1969
Grand-croix de la Légion d'honneur
Monarque ayant abdiqué
Naissance à Kota Bharu
Sultan de Kelantan